Bremge steht für:

 Bremge/Biggesee, Ortsteil der Stadt Attendorn im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Bremge bei Ennest, Wohnplatz der Stadt Attendorn im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen